Холерканы (, Голерка́ны) — село в Дубоссарском районе Республики Молдовы. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 157 метров над уровнем моря на правом берегу Днестра. В советское время до строительства Дубоссарской ГЭС из села Голерканы в село Кочиеры проходил голерканский брод, использовавшийся со времён скифов.

История 
Село  Холерканы засвидетельствована 26 января 1466 года.

Местность представлена ​​на картах 15 века. 18. Карта Bowr 1770 (1774) фиксирует его как главное поселение на Днестре, с местом дислокации русских войск во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. В материалах переписи 1772-1773 годов мы находим зарегистрированную местность Холерканы всего с 20 дворами, сельскую усадьбу, принадлежавшую монастырю «Св. Сава» из Ясс.

В книге местностей Бессарабии от 1859 (1961) указано: монастырское село, с 174 садами и 872 жителями, из них 429 мужчин и 443 женщины, а также православный храм. По данным второй половины 19 века в селе было: в 1870-192 домах, 951 жителей (481 мужчин и 470 женщин), 75 лошадей, 280 голов крупного рогатого скота, 477 овец и коз.

Население 
По данным переписи населения 2014 года, в селе Холеркань проживает 2271 человека (1 145 мужчин, 1 126 женщин).

Этнический состав села:

Инфраструктура 
В трёх километрах южнее села находится правительственный Голерканский дом отдыха Республики Молдова с правительственной зоной отдыха на правом берегу Днестра, в нём в 1960—1980-х годах часто проводили свои летние отпуска: Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, выдающийся советский и российский актёр, артист цирка Юрий Никулин, высокопоставленные деятели МССР. У дома отдыха на закрытой территории находится источник, который по древним легендам лечит от бесплодия женщин и от импотенции мужчин.

Примечания 

Населённые пункты Дубоссарского района (Молдавия)
Населённые пункты на Днестре